Di seguito una lista di asteroidi dal numero 350001 al 351000 con data di scoperta e scopritore.

350001-350100 

|-
|350001 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350002 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350003 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350004 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350005 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350006 - ||  ||  || WISE
|-
|350007 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|350008 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350009 - ||  ||  || WISE
|-
|350010 - ||  ||  || WISE
|-
|350011 - ||  ||  || WISE
|-
|350012 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350013 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|350014 - ||  ||  || CSS
|-
|350015 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350016 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350017 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|350018 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350019 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|350020 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|350021 - ||  ||  || CSS
|-
|350022 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350023 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350024 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350025 - ||  ||  || WISE
|-
|350026 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|350027 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|350028 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350029 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350030 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|350031 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|350032 Josephhunt ||  ||  || WISE
|-
|350033 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350034 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|350035 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|350036 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|350037 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350038 - ||  ||  || WISE
|-
|350039 - ||  ||  || NEAT
|-
|350040 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|350041 - ||  ||  || CSS
|-
|350042 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350043 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|350044 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350045 - ||  ||  || CSS
|-
|350046 - ||  ||  || OAM
|-
|350047 - ||  ||  || WISE
|-
|350048 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350049 - ||  ||  || CINEOS
|-
|350050 - ||  ||  || WISE
|-
|350051 - ||  ||  || WISE
|-
|350052 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350053 - ||  ||  || WISE
|-
|350054 - ||  ||  || NEAT
|-
|350055 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|350056 - ||  ||  || CSS
|-
|350057 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|350058 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350059 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350060 - ||  ||  || Bernasconi, L.
|-
|350061 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|350062 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|350063 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|350064 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|350065 - ||  ||  || Comba, P. G.
|-
|350066 - ||  ||  || NEAT
|-
|350067 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350068 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|350069 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|350070 - ||  ||  || Skvarc, J.
|-
|350071 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350072 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350073 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|350074 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350075 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350076 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350077 - ||  ||  || CSS
|-
|350078 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|350079 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|350080 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350081 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350082 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|350083 - ||  ||  || NEAT
|-
|350084 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350085 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|350086 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|350087 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350088 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|350089 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|350090 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|350091 - ||  ||  || ODAS
|-
|350092 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|350093 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350094 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350095 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350096 - ||  ||  || ODAS
|-
|350097 - ||  ||  || CINEOS
|-
|350098 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|350099 - ||  ||  || NEAT
|-
|350100 - ||  ||  || Spacewatch
|}

350101-350200 

|-
|350101 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350102 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|350103 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350104 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350105 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350106 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350107 - ||  ||  || CSS
|-
|350108 - ||  ||  || LONEOS
|-
|350109 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350110 - ||  ||  || NEAT
|-
|350111 - ||  ||  || NEAT
|-
|350112 - ||  ||  || WISE
|-
|350113 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|350114 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350115 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350116 - ||  ||  || NEAT
|-
|350117 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350118 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|350119 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350120 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|350121 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350122 - ||  ||  || LONEOS
|-
|350123 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350124 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350125 - ||  ||  || CSS
|-
|350126 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350127 - ||  ||  || CSS
|-
|350128 - ||  ||  || Masiero, J.
|-
|350129 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350130 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350131 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350132 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|350133 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350134 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350135 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|350136 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350137 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350138 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350139 - ||  ||  || CINEOS
|-
|350140 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|350141 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350142 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350143 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350144 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350145 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350146 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350147 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350148 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350149 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350150 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|350151 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|350152 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|350153 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350154 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|350155 - ||  ||  || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|350156 - ||  ||  || NEAT
|-
|350157 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350158 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350159 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350160 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|350161 - ||  ||  || NEAT
|-
|350162 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350163 - ||  ||  || CSS
|-
|350164 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350165 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350166 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350167 - ||  ||  || CSS
|-
|350168 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350169 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|350170 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|350171 - ||  ||  || NEAT
|-
|350172 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|350173 Yoshidanaoki ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|350174 - ||  ||  || NEAT
|-
|350175 - ||  ||  || NEAT
|-
|350176 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350177 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350178 Eisleben ||  ||  || Borngen, F.
|-
|350179 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350180 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|350181 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350182 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|350183 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350184 - ||  ||  || NEAT
|-
|350185 Linnell ||  ||  || Balam, D. D.
|-
|350186 - ||  ||  || NEAT
|-
|350187 - ||  ||  || CSS
|-
|350188 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350189 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|350190 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350191 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350192 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350193 - ||  ||  || CSS
|-
|350194 - ||  ||  || NEAT
|-
|350195 - ||  ||  || NEAT
|-
|350196 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350197 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|350198 - ||  ||  || CSS
|-
|350199 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|350200 - ||  ||  || Spacewatch

|}

350201-350300 

|-
|350201 - ||  ||  || CSS
|-
|350202 - ||  ||  || NEAT
|-
|350203 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350204 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350205 - ||  ||  || Wiegert, P. A.
|-
|350206 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350207 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350208 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350209 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350210 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350211 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350212 - ||  ||  || Boattini, A.
|-
|350213 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350214 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350215 - ||  ||  || NEAT
|-
|350216 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|350217 - ||  ||  || WISE
|-
|350218 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350219 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|350220 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|350221 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350222 - ||  ||  || CSS
|-
|350223 - ||  ||  || CINEOS
|-
|350224 - ||  ||  || NEAT
|-
|350225 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350226 - ||  ||  || NEAT
|-
|350227 - ||  ||  || LONEOS
|-
|350228 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350229 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350230 - ||  ||  || CSS
|-
|350231 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350232 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350233 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350234 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350235 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350236 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350237 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|350238 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350239 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|350240 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350241 - ||  ||  || NEAT
|-
|350242 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350243 - ||  ||  || NEAT
|-
|350244 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350245 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350246 - ||  ||  || NEAT
|-
|350247 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350248 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350249 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|350250 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350251 - ||  ||  || LONEOS
|-
|350252 - ||  ||  || CINEOS
|-
|350253 - ||  ||  || CSS
|-
|350254 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350255 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|350256 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350257 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|350258 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|350259 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350260 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350261 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350262 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|350263 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350264 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350265 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350266 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350267 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|350268 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350269 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350270 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350271 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350272 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350273 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350274 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350275 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350276 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|350277 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350278 - ||  ||  || CSS
|-
|350279 - ||  ||  || CSS
|-
|350280 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350281 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350282 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350283 - ||  ||  || CSS
|-
|350284 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350285 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350286 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350287 - ||  ||  || CINEOS
|-
|350288 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350289 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|350290 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|350291 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|350292 - ||  ||  || CSS
|-
|350293 - ||  ||  || Sarounova, L.
|-
|350294 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350295 - ||  ||  || NEAT
|-
|350296 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|350297 - ||  ||  || LONEOS
|-
|350298 - ||  ||  || NEAT
|-
|350299 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350300 - ||  ||  || Spacewatch
|}

350301-350400 

|-
|350301 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350302 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350303 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|350304 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|350305 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350306 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350307 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350308 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|350309 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350310 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350311 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|350312 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|350313 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350314 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350315 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350316 - ||  ||  || NEAT
|-
|350317 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|350318 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350319 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350320 - ||  ||  || LONEOS
|-
|350321 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350322 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350323 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350324 - ||  ||  || Ferrando, R.
|-
|350325 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350326 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350327 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350328 - ||  ||  || NEAT
|-
|350329 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350330 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|350331 - ||  ||  || LONEOS
|-
|350332 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350333 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350334 - ||  ||  || CSS
|-
|350335 - ||  ||  || LONEOS
|-
|350336 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|350337 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|350338 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350339 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350340 - ||  ||  || CSS
|-
|350341 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350342 - ||  ||  || CSS
|-
|350343 - ||  ||  || WISE
|-
|350344 - ||  ||  || Bell, G., Hug, G.
|-
|350345 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350346 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350347 - ||  ||  || NEAT
|-
|350348 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|350349 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350350 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350351 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350352 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350353 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350354 - ||  ||  || CSS
|-
|350355 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350356 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|350357 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350358 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350359 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350360 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350361 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|350362 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|350363 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350364 - ||  ||  || NEAT
|-
|350365 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350366 - ||  ||  || WISE
|-
|350367 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350368 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350369 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350370 - ||  ||  || ODAS
|-
|350371 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350372 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|350373 - ||  ||  || OAM
|-
|350374 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350375 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350376 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350377 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350378 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350379 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350380 - ||  ||  || CSS
|-
|350381 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350382 - ||  ||  || Healy, D.
|-
|350383 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350384 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350385 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350386 - ||  ||  || NEAT
|-
|350387 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350388 - ||  ||  || ODAS
|-
|350389 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|350390 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|350391 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350392 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|350393 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350394 - ||  ||  || CSS
|-
|350395 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|350396 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|350397 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|350398 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350399 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350400 - ||  ||  || Spacewatch
|}

350401-350500 

|-
|350401 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350402 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350403 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350404 - ||  ||  || LONEOS
|-
|350405 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350406 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350407 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350408 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350409 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|350410 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350411 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350412 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350413 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350414 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|350415 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350416 - ||  ||  || NEAT
|-
|350417 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350418 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350419 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350420 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350421 - ||  ||  || CSS
|-
|350422 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350423 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350424 - ||  ||  || LONEOS
|-
|350425 - ||  ||  || CSS
|-
|350426 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350427 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350428 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350429 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350430 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350431 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|350432 - ||  ||  || LONEOS
|-
|350433 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350434 - ||  ||  || NEAT
|-
|350435 - ||  ||  || CSS
|-
|350436 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350437 - ||  ||  || CSS
|-
|350438 - ||  ||  || LONEOS
|-
|350439 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|350440 - ||  ||  || LONEOS
|-
|350441 - || -3 ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|350442 - ||  ||  || Helin, E. F., Bus, S. J.
|-
|350443 - ||  ||  || Elst, E. W.
|-
|350444 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350445 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350446 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350447 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350448 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350449 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350450 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350451 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350452 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350453 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350454 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350455 - ||  ||  || Hergenrother, C. W.
|-
|350456 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350457 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350458 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350459 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350460 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350461 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350462 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350463 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350464 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350465 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350466 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350467 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350468 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350469 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350470 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350471 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350472 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350473 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350474 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350475 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350476 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350477 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350478 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350479 - ||  ||  || CSS
|-
|350480 - ||  ||  || Comba, P. G.
|-
|350481 - ||  ||  || LONEOS
|-
|350482 - ||  ||  || CSS
|-
|350483 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350484 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350485 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350486 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350487 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350488 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350489 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350490 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350491 - ||  ||  || Cooney Jr., W. R.
|-
|350492 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350493 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350494 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350495 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350496 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350497 - ||  ||  || CSS
|-
|350498 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350499 - ||  ||  || CSS
|-
|350500 - ||  ||  || Spacewatch
|}

350501-350600 

|-
|350501 - ||  ||  || CSS
|-
|350502 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350503 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350504 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350505 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350506 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350507 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350508 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350509 Vepřoknedlozelo ||  ||  || Tichy, M.
|-
|350510 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350511 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350512 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350513 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350514 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350515 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350516 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350517 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350518 - ||  ||  || McNaught, R. H.
|-
|350519 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|350520 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350521 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350522 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350523 - ||  ||  || CSS
|-
|350524 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350525 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350526 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350527 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350528 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350529 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350530 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350531 - ||  ||  || Comba, P. G.
|-
|350532 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350533 - ||  ||  || NEAT
|-
|350534 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350535 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350536 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350537 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350538 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350539 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350540 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350541 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350542 - ||  ||  || Cecce, A. J.
|-
|350543 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350544 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350545 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350546 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350547 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350548 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350549 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350550 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350551 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350552 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350553 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350554 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350555 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350556 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350557 - ||  ||  || LONEOS
|-
|350558 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350559 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350560 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350561 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350562 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350563 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350564 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350565 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350566 - ||  ||  || LONEOS
|-
|350567 - ||  ||  || LONEOS
|-
|350568 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350569 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350570 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350571 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350572 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350573 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350574 - ||  ||  || NEAT
|-
|350575 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350576 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350577 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350578 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350579 - ||  ||  || LONEOS
|-
|350580 - ||  ||  || NEAT
|-
|350581 - ||  ||  || NEAT
|-
|350582 - ||  ||  || NEAT
|-
|350583 - ||  ||  || NEAT
|-
|350584 - ||  ||  || NEAT
|-
|350585 - ||  ||  || NEAT
|-
|350586 - ||  ||  || NEAT
|-
|350587 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350588 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350589 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350590 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350591 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350592 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350593 - ||  ||  || NEAT
|-
|350594 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350595 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350596 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350597 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350598 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350599 - ||  ||  || NEAT
|-
|350600 - ||  ||  || LINEAR
|}

350601-350700 

|-
|350601 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350602 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350603 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350604 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350605 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350606 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350607 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350608 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350609 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350610 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350611 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350612 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350613 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350614 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|350615 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350616 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350617 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350618 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350619 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350620 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350621 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350622 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350623 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350624 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350625 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350626 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350627 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350628 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350629 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350630 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350631 - ||  ||  || NEAT
|-
|350632 - ||  ||  || NEAT
|-
|350633 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350634 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350635 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350636 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350637 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350638 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350639 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350640 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350641 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350642 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350643 - ||  ||  || NEAT
|-
|350644 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350645 - ||  ||  || NEAT
|-
|350646 - ||  ||  || NEAT
|-
|350647 - ||  ||  || NEAT
|-
|350648 - ||  ||  || NEAT
|-
|350649 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350650 - ||  ||  || NEAT
|-
|350651 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350652 - ||  ||  || NEAT
|-
|350653 - ||  ||  || NEAT
|-
|350654 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350655 - ||  ||  || NEAT
|-
|350656 - ||  ||  || NEAT
|-
|350657 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350658 - ||  ||  || LONEOS
|-
|350659 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|350660 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350661 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350662 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|350663 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350664 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350665 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350666 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350667 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350668 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350669 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350670 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350671 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350672 - ||  ||  || NEAT
|-
|350673 - ||  ||  || NEAT
|-
|350674 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350675 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350676 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350677 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350678 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350679 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350680 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350681 - ||  ||  || NEAT
|-
|350682 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350683 - ||  ||  || NEAT
|-
|350684 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350685 - ||  ||  || CSS
|-
|350686 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350687 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350688 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350689 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350690 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350691 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350692 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350693 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350694 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350695 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350696 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350697 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350698 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350699 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350700 - ||  ||  || LINEAR
|}

350701-350800 

|-
|350701 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350702 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350703 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350704 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350705 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350706 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350707 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350708 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350709 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350710 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350711 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350712 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350713 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350714 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350715 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350716 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350717 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350718 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350719 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350720 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350721 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350722 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350723 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350724 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350725 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350726 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350727 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350728 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350729 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350730 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350731 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350732 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350733 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350734 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350735 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350736 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350737 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350738 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350739 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350740 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350741 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350742 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350743 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350744 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350745 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350746 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350747 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350748 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350749 - ||  ||  || NEAT
|-
|350750 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|350751 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350752 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350753 - ||  ||  || NEAT
|-
|350754 - ||  ||  || LONEOS
|-
|350755 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350756 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350757 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350758 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350759 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350760 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350761 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350762 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350763 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350764 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350765 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350766 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350767 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350768 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350769 - ||  ||  || NEAT
|-
|350770 - ||  ||  || CINEOS
|-
|350771 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350772 - ||  ||  || NEAT
|-
|350773 - ||  ||  || LONEOS
|-
|350774 - ||  ||  || NEAT
|-
|350775 - ||  ||  || NEAT
|-
|350776 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350777 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350778 - ||  ||  || Hug, G.
|-
|350779 - ||  ||  || NEAT
|-
|350780 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350781 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350782 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350783 - ||  ||  || NEAT
|-
|350784 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350785 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350786 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350787 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350788 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350789 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350790 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350791 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350792 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350793 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350794 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350795 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350796 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350797 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350798 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350799 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350800 - ||  ||  || LINEAR
|}

350801-350900 

|-
|350801 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350802 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350803 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350804 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350805 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350806 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350807 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350808 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350809 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|350810 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350811 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350812 - ||  ||  || NEAT
|-
|350813 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350814 - ||  ||  || NEAT
|-
|350815 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350816 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350817 - ||  ||  || NEAT
|-
|350818 - ||  ||  || NEAT
|-
|350819 - ||  ||  || Jeon, Y.-B., Lee, B.-C.
|-
|350820 - ||  ||  || NEAT
|-
|350821 - ||  ||  || NEAT
|-
|350822 - ||  ||  || NEAT
|-
|350823 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350824 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350825 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350826 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350827 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350828 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350829 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350830 - ||  ||  || NEAT
|-
|350831 - ||  ||  || NEAT
|-
|350832 - ||  ||  || LONEOS
|-
|350833 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350834 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350835 - ||  ||  || NEAT
|-
|350836 - ||  ||  || NEAT
|-
|350837 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|350838 Gorelysheva ||  ||  || Kryachko, T. V.
|-
|350839 - ||  ||  || NEAT
|-
|350840 - ||  ||  || NEAT
|-
|350841 - ||  ||  || NEAT
|-
|350842 - ||  ||  || NEAT
|-
|350843 - ||  ||  || NEAT
|-
|350844 - ||  ||  || NEAT
|-
|350845 - ||  ||  || NEAT
|-
|350846 - ||  ||  || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|350847 - ||  ||  || NEAT
|-
|350848 - ||  ||  || NEAT
|-
|350849 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350850 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350851 - ||  ||  || LONEOS
|-
|350852 - ||  ||  || NEAT
|-
|350853 - ||  ||  || LONEOS
|-
|350854 - ||  ||  || LONEOS
|-
|350855 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350856 - ||  ||  || NEAT
|-
|350857 - ||  ||  || WISE
|-
|350858 - ||  ||  || CINEOS
|-
|350859 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350860 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350861 - ||  ||  || NEAT
|-
|350862 - ||  ||  || NEAT
|-
|350863 - ||  ||  || NEAT
|-
|350864 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350865 - ||  ||  || Sarneczky, K., Szing, A.
|-
|350866 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350867 - ||  ||  || NEAT
|-
|350868 - ||  ||  || NEAT
|-
|350869 - ||  ||  || WISE
|-
|350870 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350871 - ||  ||  || NEAT
|-
|350872 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350873 - ||  ||  || NEAT
|-
|350874 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350875 - ||  ||  || NEAT
|-
|350876 - ||  ||  || NEAT
|-
|350877 - ||  ||  || NEAT
|-
|350878 - ||  ||  || NEAT
|-
|350879 - ||  ||  || NEAT
|-
|350880 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|350881 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|350882 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|350883 - ||  ||  || NEAT
|-
|350884 - ||  ||  || NEAT
|-
|350885 - ||  ||  || Palomar
|-
|350886 - ||  ||  || NEAT
|-
|350887 - ||  ||  || NEAT
|-
|350888 - ||  ||  || NEAT
|-
|350889 - ||  ||  || NEAT
|-
|350890 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|350891 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350892 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350893 - ||  ||  || CSS
|-
|350894 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350895 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|350896 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|350897 - ||  ||  || NEAT
|-
|350898 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350899 - ||  ||  || NEAT
|-
|350900 - ||  ||  || Spacewatch
|}

350901-351000 

|-
|350901 - ||  ||  || NEAT
|-
|350902 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350903 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350904 - ||  ||  || LONEOS
|-
|350905 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350906 - ||  ||  || NEAT
|-
|350907 - ||  ||  || NEAT
|-
|350908 - ||  ||  || NEAT
|-
|350909 - ||  ||  || Matson, R.
|-
|350910 - ||  ||  || NEAT
|-
|350911 - ||  ||  || NEAT
|-
|350912 - ||  ||  || NEAT
|-
|350913 - ||  ||  || NEAT
|-
|350914 - ||  ||  || NEAT
|-
|350915 - ||  ||  || LONEOS
|-
|350916 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|350917 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350918 - ||  ||  || CSS
|-
|350919 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350920 - ||  ||  || NEAT
|-
|350921 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350922 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350923 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350924 - ||  ||  || NEAT
|-
|350925 - ||  ||  || NEAT
|-
|350926 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350927 - ||  ||  || NEAT
|-
|350928 - ||  ||  || NEAT
|-
|350929 - ||  ||  || NEAT
|-
|350930 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350931 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350932 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350933 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350934 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350935 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|350936 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|350937 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|350938 - ||  ||  || NEAT
|-
|350939 - ||  ||  || NEAT
|-
|350940 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|350941 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|350942 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350943 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350944 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350945 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350946 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350947 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350948 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350949 - ||  ||  || LONEOS
|-
|350950 - ||  ||  || NEAT
|-
|350951 - ||  ||  || NEAT
|-
|350952 - ||  ||  || NEAT
|-
|350953 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350954 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350955 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350956 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350957 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350958 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350959 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350960 - ||  ||  || LONEOS
|-
|350961 - ||  ||  || LONEOS
|-
|350962 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350963 - ||  ||  || NEAT
|-
|350964 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350965 - ||  ||  || LONEOS
|-
|350966 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350967 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350968 - ||  ||  || Young, J. W.
|-
|350969 Boiohaemum ||  ||  || KLENOT
|-
|350970 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350971 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350972 - ||  ||  || NEAT
|-
|350973 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350974 - ||  ||  || LONEOS
|-
|350975 - ||  ||  || LONEOS
|-
|350976 - ||  ||  || NEAT
|-
|350977 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350978 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350979 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350980 - ||  ||  || NEAT
|-
|350981 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350982 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350983 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350984 - ||  ||  || CSS
|-
|350985 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350986 - ||  ||  || NEAT
|-
|350987 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350988 - ||  ||  || NEAT
|-
|350989 - ||  ||  || NEAT
|-
|350990 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350991 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350992 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350993 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|350994 - ||  ||  || LINEAR
|-
|350995 - ||  ||  || NEAT
|-
|350996 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|350997 - ||  ||  || Clingan, R.
|-
|350998 - ||  ||  || LONEOS
|-
|350999 - ||  ||  || LONEOS
|-
|351000 - ||  ||  || LONEOS
|}

Collegamenti esterni 
 

0350001